Dora Venter (Budapeste, 1º de outubro de 1976) é uma atriz pornográfica húngara. Já usou os seguintes nomes em alguns de seus filmes: Claudia, Dora Wenter, Dora, Dora Ventor, Dora Neuter, Melinda Gaal, Melinda e Barbie Star.

Começou a atuar em filmes pornôs no ano de 1999, mas foi no ano seguinte que Dora entrou de forma mais contundente no cinema adulto, realizando assim, vários filmes. Fez até o começo do ano de 2003 por volta de 180 filmes.

Filmografia parcial

 Anal Excursions # 3
 Anal Romance
 Cum in My Ass Not in My Mouth # 3
 Debauchery # 5
 Full Anal Access # 3
 Gang Bang Angels # 20
 Gang Bang Auditions # 15
 Fresh Meat # 10
 Rocco: Animal Trainer # 8
 The Best by Private 46 - Facial Shots

Revistas

 Genesis (duas vezes)
 Hot Vidéo 170
 Sex Magazine 34, 36 e 40 (Private)
 The Private Lives Of 3 (Private)
 XXX 14 (Hustler)

Prêmios

 2004 - FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona) - Melhor Atriz Coadjuvante - La Memoria de los peces

Ligações externas

 Página oficial
 Dora Venter no Adult Film Database
 Dora Venter no Internet Adult Film Database
 Dora Venter no IMDB

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste